Das Folds of Honor QuikTrip 500 ist ein Rennen im NASCAR Sprint Cup, das auf dem Atlanta Motor Speedway in Hampton, Georgia ausgetragen wird. Zwischen 1987 und 2001 war das Rennen das letzte einer jeden Saison und üblicherweise die Veranstaltung, in dem die Meisterschaft entschieden wurde.

Das Rennen der Saison 1992 war das letzte Rennen von Richard Petty und das Debüt von Jeff Gordon. Mit noch sechs Fahrern, die Chancen auf die Meisterschaft hatten, wird diese Ausgabe von vielen Fans als eines der besten NASCAR-Rennen angesehen. Alan Kulwicki, der in diesem Rennen Zweiter wurde, schlug Bill Elliott, den Sieger des Rennens, um nur zehn Punkte im Rennen um die Meisterschaft.

Für 2001 war die Veranstaltung als Saisonfinale geplant, allerdings wurde es nur das vorletzte Rennen der Saison. Das New Hampshire 300 wurde wegen der Terroranschläge vom 11. September vom ursprünglichen Termin, dem 16. September, auf den Freitag nach Thanksgiving verschoben. In der Saison 2002 wurde das Rennen in den späten Oktober verschoben. Ab 2003 war es das erste mit einem Qualifying bei Nacht. Seit 2011 ist es das einzige Rennen der Saison auf dem Atlanta Motor Speedway. Der Frühjahrstermin wurde an den Kentucky Speedway, der mit Speedway Motorsports denselben Besitzer hat, vergeben.

Sieger 
 2016: Jimmie Johnson
 2015: Jimmie Johnson
 2014: Kasey Kahne
 2013: Kyle Busch
 2012: Denny Hamlin
 2011: Jeff Gordon
 2010: Tony Stewart
 2009: Kasey Kahne
 2008: Carl Edwards
 2007: Jimmie Johnson
 2006: Tony Stewart
 2005: Carl Edwards
 2004: Jimmie Johnson
 2003: Bobby Labonte
 2002: Kurt Busch
 2001: Bobby Labonte
 2000: Jerry Nadeau 
 1999: Bobby Labonte
 1998: Jeff Gordon
 1997: Bobby Labonte
 1996: Bobby Labonte
 1995: Dale Earnhardt
 1994: Mark Martin
 1993: Rusty Wallace
 1992: Bill Elliott
 1991: Mark Martin
 1990: Morgan Shepherd
 1989: Dale Earnhardt
 1988: Rusty Wallace
 1987: Bill Elliott
 1986: Dale Earnhardt
 1985: Bill Elliott
 1984: Dale Earnhardt
 1983: Neil Bonnett
 1982: Bobby Allison
 1981: Neil Bonnett
 1980: Cale Yarborough
 1979: Neil Bonnett
 1978: Donnie Allison
 1977: Darrell Waltrip
 1976: Dave Marcis
 1975: Buddy Baker
 1974: Richard Petty
 1973: David Pearson
 1972: Bobby Allison
 1971: Richard Petty
 1970: Richard Petty
 1969: LeeRoy Yarbrough
 1968: LeeRoy Yarbrough
 1967: Dick Hutcherson
 1966: Richard Petty
 1965: Marvin Panch
 1964: Ned Jarrett
 1963: Junior Johnson
 1962: Rex White
 1961: David Pearson
 1960: Fireball Roberts

NASCAR-Sprint-Cup-Rennen
Sportveranstaltung in Hampton (Georgia)